Подклинье —  топоним:

 Подклинье —  деревня в Псковской области, Краснопрудская волость Псковского района 
 Подклинье —  деревня в Псковской области, Серёдкинская волость Псковского района